Admiraal ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Admiraal-Meijerink (1893–1992), niederländische Fechterin
 Daan Admiraal (* 1949), niederländischer Dirigent
 Jacob Admiraal  (1937–2006), niederländischer Schauspieler